Гаспе имеет следующие значения:
 Гаспе — крупный полуостров на востоке провинции Квебек, на восточном побережье Канады.
 Гаспе (город) — город в Канаде, в провинции Квебек.
 Гаспе (бухта) — бухта, расположенная на северо-восточном побережье одноимённого полуострова.
 Гаспе (провинциальный избирательный округ) — провинциальный избирательный округ в провинции Квебек.